Le Championnat de squash du British Open féminin 1987 est l'édition 1987 du British Open qui se déroule au Centre de conférences de Wembley à Londres du 7 au 14 avril 1987. 

La tête de série  et championne du monde Susan Devoy remporte son quatrième fois titre consécutif face à Lucy Soutter.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1987
 British Open

féminin 1987
British Open féminin
Sport en Angleterre en 1987
Sport en avril 1987
Compétition de squash à Londres